Детска Евровизия 2003 (на английски: Junior Eurovision Song Contest 2003) е първото ежегодно издание на едноименния конкурс за малки изпълнители на възраст от 8 до 15 години.

История 
Провежда на 15 ноември 2003 г. в Копенхаген, Дания, на сцената на „Форум Копенхаген“. Водещи на събитието са Камила Отесен и Реми.

В първия детски песенен конкурс участват и дебютират 16 страни – Беларус, Белгия, Великобритания, Гърция, Дания, Испания, Кипър, Латвия, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Румъния, Северна Македония, Хърватия и Швеция.

Първият победител на детския конкурс е Дино Желушич от Хърватия с песента „Ti si moja prva ljubav“ със 134 точки. На второ място е Испания със 125 точки, на трето място е Великобритания със 118 точки, на четвърто място е Беларус със 103 точки, а на пето място е страната-домакин Дания с 93 точки.

Участници

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници 

2003
Музикални фестивали в Копенхаген
История на Копенхаген
2003 година